Korff gen. Schmising (auch genannt Schmising) ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Korff gen. Schmising († 1595), evangelischer Domherr in Münster sowie Dombursar
 Caspar Korff gen. Schmising († 1645), Domherr in Münster, Minden und Hildesheim

 Franz von Korff gen. Schmising-Kerssenbrock (1781–1850), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Halle (1817, 1818)
 Friedrich Johann von Korff gen. Schmising (1625–1696), Präsident der Hofkammer im Hochstift Münster
 Heinrich Korff gen. Schmising († 1494), Domherr in Münster
 Hermann Korff gen. Schmising, Domherr in Münster
 Johann Korff gen. Schmising, Domherr in Münster und Domdechant in Osnabrück 
 Johann Adolf von Korff gen. Schmising (1619–1678), Domherr in Münster
 Kaspar Heinrich von Korff gen. Schmising (1616–1690), Drost zu Iburg und Deputierter der Ravensberger Ritterschaft
 Kaspar Maximilian von Korff genannt Schmising (1751–1814), Domherr in Münster 

 Matthias von Korff gen. Schmising (1621–1684), Diplomat und Berater des münsterischen Fürstbischofs
 Maximilian Frederik Hendrik von Korff gen. Schmising (1779–1840), Landdrost in Cloppenburg
 Maximilian von Korff gen. Schmising (1809–1861), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Lüdinghausen
 Otto Korff gen. Schmising, Domherr in Münster und Osnabrück
 Otto Korff gen. Schmising (Domdechant), Domdechant in Münster
 Otto Heinrich Korff gen. Schmising († 1664), deutscher Geistlicher, Dompropst in Münster
 Rotger Korff gen. Schmising († 1548), Domdechant, Domscholaster und Domherr in Münster
 Wilbrand Korff gen. Schmising († 1557), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Korff gen. Schmising zu Tatenhausen